Карбиды марганца — неорганические соединения металла марганца и углерода,
чёрные кристаллы.

Получение 
 Нагревание марганца с углём.

 Восстановление оксидов марганца углём.

Физические свойства 

Углерод относительно хорошо растворяется в марганце и для α-, β-, γ-Mn равна 1,3, 0,4 и 2,0%мас., соответственно.

Литература 
 
 
 
 

марганца